Карабеков — фамилия; имеет женскую форму Карабекова.
 Карабеков, Карабек Исмаил оглы (1874—1953) — азербайджанский тюрколог, врач, журналист, общественный деятель.
 Карабекова, Зейнеп (род. 1936) — советская деятельница системы образования.